Gilles Ménage peut désigner :

 Gilles Ménage (1613-1692), écrivain et grammairien français ;
 Gilles Ménage (1943-2017), haut fonctionnaire français.